Существует ракетная техника под названием «Феникс»:

 AIM-54 Phoenix — американская ракета «воздух—воздух» большой дальности.
 «Феникс» — перспективная российская ракета-носитель.